Humanitas, mot latin, peut évoquer :

 les , concept forgé au  par des penseurs romains, probablement Cicéron, et qui "vise à caractériser ce qui fait le propre de l’homme, définir les qualités spécifiques de l’engeance humaine, les caractères particuliers de l’humain".
 les Éditions Humanitas, éditeur roumain, à Bucarest ;
 les Éditions Humanitas , éditeur canadien ;
 Humanitas Prize, une récompense pour l'écriture d'un film ou d'une série télévisée considéré comme promouvant la dignité humaine, sa signification et la liberté ;
 la Fondation Humanitas pour les études gréco-latines au Québec ;
 de très nombreuses appellations qui peuvent être retrouvées à travers le monde (associations, récompenses, ouvrages, jeux, forums, sociétés commerciales…).

Références